Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 5A dans le monde.

 Route nationale 5a, en France
 Route nationale 5a, à Madagascar

Voir aussi